— японская детективная манга, написанная и проиллюстрированная Госё Аоямой. С 19 января 1994 года манга публикуется в журнале Weekly Shōnen Sunday издательства Shogakukan и была объединена в 100 танкобонов (по состоянию на октябрь 2021 года). Для того чтобы избежать возможных проблем с авторскими правами, в англоязычных странах серия вышла под названием Case Closed («Дело Закрыто»). Сюжет повествует о приключениях молодого детектива Синъити Кудо, который, будучи отравленным, случайно превратился в ребёнка.

Viz Media лицензировала мангу и выпустила первый адаптированный том на английском языке 7 сентября 2004 года. Компания Victor Gollancz Ltd использовала перевод Viz Media для выпуска 15 томов в Соединенном Королевстве, прежде чем прекратить публикацию манги. (С тех пор Viz Media переиздала их.) 22 июля 2009 года Viz Media загрузила веб-сайт лицензионную версию из Weekly Shōnen Sunday; первая глава Case Closed была загружена на веб-сайт 21 октября 2009 года.

Манга выпускается под названием «Detective Conan», и лицензирована во многих регионах: Changchun Publishing House в Китае; Kana во Франции и странах Бенилюкса (на французском); Egmont Manga & Anime в Германии, Австрии и Швейцарии; Elex Media Komputindo в Индонезии; Star Comics в Италии; Chingwin Publishing Group в Тайване; Kim Đồng Publishing House — во Вьетнаме; и Planeta DeAgostini в Испании на испанском и каталонском.

Egmont лицензировал мангу в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании, но прекратил выпуск из-за низких продаж (Швеция), по неизвестной причине (Дания и Норвегия), либо из-за закрытия своего подразделение по изданию манги в 2013 году (Финляндия).

Список томов 

|}

Главы не вошедшие в танкобоны 
Эти главы ещё не опубликованы в формате танкобона.
 1081. 
 1082. 
 1083. 
 1084. 
 1085. 
 1086. 
 1087. 
 1088. 
 1089. 
 1090. 
 1091. 
 1092. 
 1093. 
 1094. 
 1095. 
 1096.

Специальные издания 
Специальные издания, которые нарисованы помощниками Аоямы и не относятся к основному сюжету. По состоянию на май 2018 года выпущено сорок три тома.

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Манга на официальном сайте
 Манга на сайте Viz Media

Detective Conan
Detective Conan